Corleone puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Corleone, pequeña ciudad en la provincia de Palermo, en Sicilia, Italia.

Literatura y documentos multimedia 
 Anthony Corleone, personaje ficticio secundario de la novela El padrino.
 Carmella Corleone (1897-1959), personaje ficticio de la novela de Mario Puzo El padrino.
 Connie Corleone (1927-1998)), también conocida como Constanzia Corleone Rizzi, personaje de ficción de la novela de Mario Puzo titulada El padrino.
 Familia Corleone, mafia italiana ficticia del libro El Padrino escrito por Mario Puzo, así como de las películas El Padrino, y sus secuelas.
 Fredo Corleone (), también conocido como Frederico "Fredo" Corleone, personaje ficticio de la novela de Mario Puzo titulada El Padrino.
 Michael Corleone (1920-1997)), uno de los protagonistas de la novela titulada El padrino.
 Sonny Corleone (1916-1948), también conocido como Santino "Sonny" Corleone, personaje ficticio de la novela El Padrino.
 Vito Corleone (1892-1955), también conocido como Vito Andolini, personaje ficticio y uno de los protagonistas de la novela titulada El padrino.

Películas 
 Corleone (película)